Kuronezumia — рід тріскоподібних риб родини Макрусові (Macrouridae).

Види 
Рід містить 6 видів:
 Kuronezumia bubonis (Iwamoto, 1974) 
 Kuronezumia darus (C. H. Gilbert & C. L. Hubbs, 1916)
 Kuronezumia leonis (Barnard, 1925) 
 Kuronezumia macronema (H. M. Smith & Radcliffe, 1912)
 Kuronezumia paepkei Shcherbachev, Sazonov & Iwamoto, 1992
 Kuronezumia pallida Sazonov & Iwamoto, 1992

Примітки

Посилання 
 Iwamoto, T. 1974. Nezumia (Kuronezumia) bubonis, a new subgenus and species of grenadier (Macrouridae: Pisces) from Hawaii and the western North Atlantic. Proceedings of the California Academy of Sciences (Series 4) v. 39 (no. 22): 507–516. 

Макрусові
Роди риб